Tanečnice kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Tanečnica (berg i Tjeckien), Zlín, 
 Tanečnice (kulle i Tjeckien), Ústí nad Labem, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar